Vladimir Belov (schaker), Russisch schaker
 Vladimir Belov (schaatser), Russisch schaatser